La saison 1964-1965 de l'USM Alger est la troisième saison sportive du club depuis l'indépendance de l'Algérie. et  la 1er saison en championnat national de Division une .

L'équipe est engagée en championnat et en coupe d'Algérie.

Championnat d'Algérie

Rencontres de Championnat

Journées 1 à 15

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1964-1965  20 résultats dont 6 sont connus leur journées et leurs dates 

1964-1965
Alger USM
1964 en Algérie
1965 en Algérie